

Patronyme
 Apo Lazaridès, (1925-1998), fut un coureur cycliste professionnel français d'origine grecque.
 Lucien Lazaridès, (1922-2005), fut un ancien coureur cycliste professionnel français d'origine grecque.

Homonymie
Homonymie de patronyme